Voici la liste des planètes mineures numérotées de 264001 à 265000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 264001 à 265000

264001-264100

264101-264200

264201-264300

264301-264400

264401-264500

264501-264600

264601-264700

264701-264800

264801-264900

264901-265000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000